Сан Антонио Какалотепек има више значења:

 Сан Антонио Какалотепек (Палмар де Браво), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Антонио Какалотепек (Сан Андрес Чолула), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Антонио Какалотепек, Ел Петлајо (Сан Андрес Чолула), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику